

Toponyme
 Sloten, (en frison Sleat), ville et ancienne commune néerlandaise de la Frise.
 Sloten, village et ancienne commune néerlandais, aujourd'hui quartier de la ville d'Amsterdam.

Homonymie de toponyme